Niemcy:
 Gladbach – dzielnica Mönchengladbach
 Gladbach – dzielnica Neuwied
 Gladbach – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Bernkastel-Wittlich
 Gladbach – rzeka

Osoby:
 Anton Gladbach – niemiecki polityk
 Wilhelm Gladbach – niemiecki polityk

Zobacz też:
 Bergisch Gladbach